Vietnam
Distretto di Cho Moi – distretto della provincia di An Giang
Distretto di Cho Moi – distretto della provincia di Bac Kan